Крит () — периферия в Греции на Крите. Население  жителей по переписи 2011 года. Площадь 8335,88 квадратного километра. Плотность 74,74 человека на квадратный километр. Административный центр — Ираклион. Перифериархом на местных выборах в 2014 году избран Ставрос Арнаутакис ().

Периферия образует одноимённую децентрализованную администрацию Крит.

Административное деление 

По программе «Калликратис» с 1 января 2011 года периферия Крит делится на 4 периферийные единицы и 24 общины (дима):

Примечания

Ссылки 
 

География Крита